Гол може да се отнася за:
 гол (същ.) – термин в спорта
 гол (прил.) – без дрехи, необлечен, непокрит; необрасъл (с косми, козина, пера, растителност)
 „Гол!“ – британски филм от 2005 г.